Vető est un nom de famille d'origine hongroise.

Il est porté notamment par :
 , né le  à Kondoros et mort le  à Budapest, évêque luthérien de Tisza ;
 , né le  à Budapest et mort dans la même ville le , journaliste ;
 Tamás Vető, né le  à Budapest, chef d'orchestre danois d'origine hongroise ;
 Miklós Vető, né le  à Budapest et mort le  à Paris, philosophe français d'origine hongroise ;
 Étienne Vető, fils du précédent, né le  à Milwaukee, prêtre et théologien franco-américain ;
 , né le  à Várpalota, boxeur.